<noinclude>Филипсон, Филиппсон, Филлипсон, Филлиппсон (Philippson, Philipson, Phillipson, Phillippson) — немецкая, английская и валлийская фамилия, означающая «сын Филипа (Филиппа<ref>Given Name PHILIPP   на сайте behindthename.com</ref>, Филлиппа)».</noinclude>

 Фамилия 
 Филипсон, Альфред (1864—1953) — немецкий географ и геолог.
 Филипсон, Артур Юрьевич (1906—1950) — латвийский и советский актёр, лауреат Сталинской премии.
 Филипсон, Григорий Иванович (1809—1883) — русский генерал, сенатор, участник Кавказской войны.
  (род. 1971) — датский актёр.
  (1811—1889) — немецкий еврейский раввин и писатель.
 Филиппсон, Мартин (1846—1916) — немецкий историк и общественный деятель. 
 Филипсон, Наталья Григорьевна (в браке Яшвиль''; 1861—1939) — русская художница (иконописец) и общественная деятельница.
  (род. 1942) — шотландско-датский профессор, лингвист.
  (1866—1935) — английский игрок в крикет.

Примечания